И́нна Вита́льевна Дашу́к (род. 6 января 1972, Тавда, Свердловская область, РСФСР, СССР) — советская и российская волейболистка, игрок сборной СССР (1989—1991). Двукратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка СССР, трёхкратная чемпионка России. Мастер спорта СССР международного класса (1991).

Биография 
Волейболом начала заниматься в 1982 году в ДЮСШ города Тавда.

Выступала за команды: «Уралочка» (Свердловск/Екатеринбург) (1987—1989, 1992—1995), «Уралочка-2» (Свердловск/Екатеринбург) (1989—1992). Двукратная чемпионка СССР (1988, 1989), бронзовый призёр первенства СССР 1991. Обладатель Кубка СССР 1987. Трёхкратная чемпионка России (1993, 1994, 1995).

В сборной СССР выступала в 1989—1991 годах. В её составе: серебряный призёр Кубка мира 1989, двукратная чемпионка Европы (1989, 1991).

После окончания игровой карьеры перешла на тренерскую работу. До 2012 года работала в ДЮСШ «Самотлор» (Нижневартовск), затем в московской СДЮСШОР № 65 «Ника». В настоящее время — тренер молодёжной команды московского «Динамо».

Источник 
 Волейбол. Энциклопедия / Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. — Томск: Компания «Янсон», 2001.

Ссылки и источники 
 Профиль на сайте ЖВК «Динамо» Москва
 Профиль на сайте Центра спортивной подготовки сборных команд Югры

Волейболисты СССР
Волейболисты России
Чемпионы Европы по волейболу
Чемпионы СССР по волейболу
Игроки ЖВК «Уралочка-НТМК»
Волейбольные тренеры России